Think tank en français laboratoire d'idées ou groupe de réflexion ;
 Think Tank est un album de Blur ;
 Think Tank est un logiciel Idéateur.